Die Hyderabad Open 2018 im Badminton fanden vom 4. bis zum 9. September 2018 in Hyderabad statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Sameer Verma (Champion)
 Sai Praneeth Bhamidipati (2. Runde)
 Misha Zilberman (2. Runde)
 Kashyap Parupalli (2. Runde)
 Sourabh Varma (3. Runde)
 Panji Ahmad Maulana (2. Runde)
 Firman Abdul Kholik (Halbfinale)
 Heo Kwang-hee (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Dinar Dyah Ayustine (2. Runde)
 Lyanny Alessandra Mainaky (1. Runde)
 Brittney Tam (2. Runde)
 Deng Xuan (Finale)
 Sri Krishna Priya Kudaravalli (Viertelfinale)
 Ruselli Hartawan (2. Runde)
 Ruthvika Shivani (1. Runde)
 Mugdha Agrey (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Champions)
 M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Viertelfinale)
 Akbar Bintang Cahyono / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (Finale)
 Arun George / Sanyam Shukla (Halbfinale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Halbfinale)
 Tarun Kona /  Lim Khim Wah (Viertelfinale)
 M. Anilkumar Raju / Venkat Gaurav Prasad (1. Runde)
 Pakin Kuna-Anuvit / Natthapat Trinkajee (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (zurückgezogen)
 J. Meghana / Poorvisha Ram (2. Runde)
 Agatha Imanuela / Siti Fadia Silva Ramadhanti (Halbfinale)
 Ng Wing Yung / Yeung Nga Ting (2. Runde)
 Ng Tsz Yau / Yuen Sin Ying (Champions)
 Yulfira Barkah / Jauza Fadhila Sugiarto (Halbfinale)
 Aparna Balan / K. P. Sruthi (2. Runde)
 Harika Veludurthi / Karishma Wadkar (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Pranav Chopra / Siki Reddy (Finale)
 Satwiksairaj Rankireddy / Ashwini Ponnappa (zurückgezogen)
 Rohan Kapoor / Kuhoo Garg (1. Runde)
 Saurabh Sharma / Anoushka Parikh (1. Runde)
 Chang Tak Ching / Ng Wing Yung (Halbfinale)
 Akbar Bintang Cahyono / Winny Oktavina Kandow (Champions)
 Shivam Sharma / Poorvisha Ram (2. Runde)
 Vinay Kumar Singh / Anamika Kashyap (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2018
Badminton 2018